Simonin est un diminutif de .

 Albert Simonin (1905-1980), écrivain et scénariste français ;
 Camille Simonin  (1865-1932), homme politique français ;
 Camille Léopold Simonin (1891-1961), enseignant et dirigeant français ;
 Henri Simonin (1855-1927), homme politique suisse ; 
 Jean Simonin (1916-1993), homme politique français ;
 Louis Simonin (1830-1886), ingénieur et explorateur français ;
 Marcel Simonin (1893-1968), soldat français ;
 Owen Simonin (1997-), vidéaste francophone, spécialisé en cryptomonnaies
 Paul Simonin (1920-2017), général de brigade (2S) et résistant français ;
 Pierre-Yves Simonin (1937-), diplomate suisse ;
 Simonin ou Simon de Trente (1473-1475), enfant tyrolien.

Notes et références 

Patronyme lorrain